Сіньї́-ле-Петі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 185 км на північний схід від Парижа, 110 км на північ від Шалон-ан-Шампань, 35 км на північний захід від Шарлевіль-Мезьєра.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Шампань-Арденни. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 547 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1294,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Сіньї-ле-Петі на сайті французького Національного інституту географії
 Сіньї-ле-Петі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сіньї-ле-Петі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 Розташування муніципалітету Сіньї-ле-Петі на мапі Франції та сусідні муніципалітети
 Мапа муніципалітету Сіньї-ле-Петі на сайті Mapquest 
 [ Розташування муніципалітету Сіньї-ле-Петі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Арденни

Примітки 

Муніципалітети департаменту Арденни